Princes Town – miasto w dystrykcie Ahanta West w regionie Zachodnim Ghany.
 Princes Town – miasto w południowym Trynidadzie.